Alessandro Colasante – ex calciatore italiano
 Giovanni Colasante – ex calciatore italiano